Cantonul Lombez este un canton din arondismentul Auch, departamentul Gers, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
| Betcave-Aguin || align="right" | 80 || align="right" | 32420 || align="right" | 32048
|-
| Cadeillan || align="right" | 72 || align="right" | 32220 || align="right" | 32069
|-
| Espaon || align="right" | 146 || align="right" | 32220 || align="right" | 32124
|-
| Garravet || align="right" | 121 || align="right" | 32220 || align="right" | 32138
|-
| Gaujac || align="right" | 37 || align="right" | 32220 || align="right" | 32140
|-
| Gaujan || align="right" | 107 || align="right" | 32420 || align="right" | 32141
|-
| Laymont || align="right" | 216 || align="right" | 32220 || align="right" | 32206
|-
| Lombez || align="right" | 1 401 || align="right" | 32220 || align="right" | 32213
|-
| Meilhan || align="right" | 80 || align="right" | 32420 || align="right" | 32250
|-
| Mongausy || align="right" | 64 || align="right" | 32220 || align="right" | 32270
|-
| Montadet || align="right" | 72 || align="right" | 32220 || align="right" | 32276
|-
| Montamat || align="right" | 92 || align="right" | 32220 || align="right" | 32277
|-
| Montégut-Savès || align="right" | 68 || align="right" | 32220 || align="right" | 32284
|-
| Montpézat || align="right" | 194 || align="right" | 32220 || align="right" | 32289
|-
| Pellefigue || align="right" | 102 || align="right" | 32420 || align="right" | 32309
|-
| Puylausic || align="right" | 158 || align="right" | 32220 || align="right" | 32336
|-
| Sabaillan || align="right" | 153 || align="right" | 32420 || align="right" | 32353
|-
| Saint-Élix || align="right" | 122 || align="right" | 32450 || align="right" | 32374
|-
| Saint-Lizier-du-Planté || align="right" | 112 || align="right" | 32220 || align="right" | 32386
|-
| Saint-Loube || align="right" | 62 || align="right" | 32220 || align="right" | 32387
|-
| Sauveterre || align="right" | 229 || align="right" | 32220 || align="right" | 32418
|-
| Sauvimont || align="right" | 39 || align="right" | 32220 || align="right" | 32420
|-
| Simorre || align="right" | 698 || align="right" | 32420 || align="right" | 32433
|-
| Tournan || align="right" | 178 || align="right" | 32420 || align="right" | 32451
|-
| Villefranche || align="right" | 138 || align="right" | 32420 || align="right" | 32465
|}
 
 

Cantoane în Gers